Alibi – prova della propria estraneità ad un reato, consistente nel dimostrare che al momento in cui veniva commesso ci si trovava in un luogo diverso.

Cinema 
 Alibi – film del 1929 diretto da Roland West
 Alibi – film del 1931 diretto da Leslie S. Hiscott
 Alibi – film del 1937 diretto da Pierre Chenal
 Alibi – film del 1942 diretto da Brian Desmond Hurst
 Alibi – film del 1955 diretto da Alfred Weidenmann
 Alibi (The Alibi) – film del 1997 diretto da Andy Wolk
 The Alibi – film del 2006 diretto da Matt Checkowski e Kurt Mattila
 Alibi – film del 2007 diretto da James Chean

Musica 
 Alibi – album degli America del 1980
 Alibi – album dei Vandenberg del 1985
 Alibi – album di Tormento del 2007
 Alibi – canzone dell'album Colpa d'Alfredo di Vasco Rossi del 1980
 Alibi – canzone dell'album Fortuna di Emma Marrone del 2019

Televisione 
Alibi - canale televisivo inglese

Altro 
 Alibi – raccolta di poesie di Elsa Morante del 1958

Pagine correlate 
 L'alibi
 The Alibi

Altri progetti